Fekete Mihály
 Fekete Mihály (1784–1866) novii püspök, nagyprépost
 Fekete Mihály (1820–1871) főiskolai tanár, költő
 Fekete Mihály (1884–1960) erdélyi magyar színész, színiigazgató
 Fekete Mihály (1886–1957) matematikus
 Fekete Mihály (1906–1986) politikus, országgyűlési képviselő
 Fekete Mihály (?) labdarúgó, labdarúgóedző
hasonló nevűek
 Fekete Nagy Mihály (1894–1954) erdélyi magyar újságíró, szerkesztő